III сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 1994 году.

Команды 
В сезоне 1994 года во второй лиге были заявлены 62 команды. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Виктор-Авангард» (Коломна) на «Авангард-Кортэк»
 «Звезда-Русь» (Городище) на «Звезда»

«Запад» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Динамо» (Махачкала) была исключена из лиги после 19 игр. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 ** Команда «Терек» (Грозный) была исключена из лиги после 21 игры. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом (за исключением игры с «Динамо» (Махачкала), где обе команды получили по 0:3). В период с 1995 по 2000 годы команда не выступала в чемпионатах России в связи с чеченским конфликтом.
 *** Команда «Эрзи» (Петрозаводск) была исключена из лиги после первого круга (в котором имелось 4 неявки на выездные матчи). Результаты матчей с её участием были аннулированы.

 Результат матча «Салют» (Белгород) 2:1 «Металлург» (Липецк) был аннулирован. Команде «Салют» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Салют» (Белгород) 1:0 «Торпедо» (Таганрог) был аннулирован. Команде «Салют» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Салют» (Белгород) 1:0 «Факел» (Воронеж) был аннулирован. Команде «Салют» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Спартак» (Анапа) 1:1 «Металлург» (Липецк) был аннулирован. Команде «Металлург» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Сибирь» 
 Итоговая таблица

Кемеровское «Динамо» не нашло средств на заявочный взнос и за 2 дня до начала первенства объявило о своём неучастии в турнире. «Аган» прекратил своё участие в первенстве перед первой домашней игрой, проведя три матча на выезде (их результаты были аннулированы).

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
Турнир проходил в 4 круга по схеме спаренных матчей из сдвоенных игр одних и тех же команд (проходивших, соответственно, через три дня на четвёртый и через день на второй) с околонедельным циклом между ними.

 Итоговая таблица

 * Команда Амур (Комсомольск-на-Амуре) была исключена из лиги после 16 игр. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Переходный турнир

«Динамо» (Якутск) — «Чкаловец» (Новосибирск) 2:1

«Чкаловец» (Новосибирск) — «Динамо» (Якутск) 2:0

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1994

1994
Футбол в России в 1994 году